

Musica 
Things – album di Furio Di Castri del 1985
Things – album di Uri Caine e Paolo Fresu del 2006
Things – singolo di Bobby Darin del 1962
Things – singolo degli Split Enz del 1979
Things – singolo di John Cale del 2003
Things – gruppo musicale di genere garage rock revival attivo durante gli anni ottanta

Altro 
Things – film del 1989 diretto da Andrew Jordan
Things – software della Apple

Pagine correlate 
 The Things
 Thing (disambigua)